Alkidamas () ist:

 Alkidamas (gestorben um 375 v. Chr.), antiker griechischer Sophist und Rhetor

in der griechischen Mythologie:
 Alkidamas (Vater der Ktesylla)
 Alkidamas (Sohn des Alexinomos), mit seinem Bruder Melaneus von Neoptolemos getötet
 Alkidamas (Sohn des Aktaios), von Neoptolemos getötet